

Localidades

Saint-André (Alta Garona)
Saint-André (Gers)
Saint-André (Saboia)
Saint-André (Tarn)

Desambiguações de topônimos